Polytechnische Universiteit Boekarest, Universitatea Politehnica din București, een technische universiteit in Boekarest
 Politehnica (metrostation), metrostation in Boekarest bij de universiteitscampus